Op het Australian Open 2018 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 17 tot en met 26 januari 2018.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová waren de titelhoudsters. Mattek-Sands kon, als gevolg van een blessure, haar titel niet verdedigen. Šafářová speelde samen met landgenote Barbora Strýcová – zij waren het vierde reekshoofd en bereikten de kwartfinale.

Het als eerste geplaatste koppel Latisha Chan en Andrea Sestini-Hlaváčková bereikte de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vijfde geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daar­naast veertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Française Mladenovic ook veertien.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson waren als zevende geplaatst. Zij verloren echter meteen hun openingspartij. 

De Nederlandse Lesley Kerkhove en de Wit-Russin Lidzija Marozava bereikten de tweede ronde. 

Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek en de Russin Alla Koedrjavtseva bereikten de tweede ronde.

De Belgische Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs verloren hun openingspartij.

Ook de Belgische Kirsten Flipkens aan de zijde van de Italiaanse Francesca Schiavone verloor haar openingspartij. 

De Belgische Alison Van Uytvanck moest aan de zijde van de Duitse Anna-Lena Friedsam na vijf games in hun eerste ronde opgeven wegens hoofdpijn van de Belgische.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.3)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2018